Alouette 2 steht für:

 Alouette II, französischer Hubschrauber
 Alouette 2 (Satellit), kanadischer Forschungssatellit